10404 Маккол (10404 McCall) — астероїд головного поясу.
 Майкл Маккол, Майкл Томас Маккол (англ. Michael Thomas McCaul; нар. 14 січня 1962(19620114), Даллас, Техас) — американський політик-республіканець.